Грасиа () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грасиа, Зигфрид (1932—2005) — испанский футболист, выступавший на позиции защитника.
 Де Грасиа, Жасмин (1984—2012) — аргентинская фотомодель.

См. также 
 Грасия